To je seznam kraljev Hašemitske kraljevine Jordanije in dedno nasledstvo na jordanski prestol.

Vladarji

Družinsko drevo

Nasledstvo na jordanski prestol

Prestol lahko zasedejo le duševno zdravi moški, ki so legitimni in moški potomci kralja Abdulaha I. Jordanskega. Princ se mora roditi muslimanskim staršem, da ima pravico dedovanja. Kralj ima pravico imenovati enega od bratov za prestolonaslednika. Če kralj umre brez legitimnega naslednika, potem Državni zbor izbere novega kralja izmed potomcev Huseina bin Alija, šarifa Meke. Oseba je s kraljevim odlokom lahko na podlagi neprimernosti izključena iz dedovanja. Njegovi potomci ne bi bili avtomatično izključeni.
 Kralj Husein (1935-1999)
 Kralj Abdulah II. (roj. 1962)
(1) Prestolonaslednik Husein (roj. 1994)
(2) Princ Hašem (roj. 2005)
(3) Princ Fejsal (roj. 1963)
(4) Princ Omar (roj. 1993)
(5) Princ Abdulah (roj. 2016)
(6) Princ Ali (roj. 1975)
(7) Princ Abdulah (roj. 2007)
(8) Princ Hamzah (roj. 1980)
(9) Princ Hašim (roj. 1981)
(10) Princ Husein (roj. 2015)

Zunanje povezave
Hašemitsko kraljevo drevo 

Seznami kraljev
Zgodovina Jordanije
Jordanski kralji
Seznami vladarjev